Пюзьё () — топоним:
 Пюзьё () — коммуна во французском департаменте Вогезы.
 Пюзьё () — коммуна во французском департаменте Мозель.